Бура — народна назва тетраборату натрію
 Бура — мінерал
 Бура — народ у Західній Африці
 Бура — античне місто у регіоні Ахая, Греція

 Бура Ольга Анатоліївна (1977—2004) — українська телеведуча та модель
 Бура Ольга Василівна (1986—2014) — героїня з Небесної сотні. Учасник акцій протесту в Києві, від отриманих під час протистояння важких травм померла в київській лікарні
 Бура-Мацапура Віра Іванівна (1900—1991) — український графік, поліграфістка
 Іван Бура (1944—2023) — єпископ-помічник Філадельфійської архієпархії УГКЦ (2006—2019).
 Бура Л. (1902—1999) — псевдонім Бурачинської Лідії

Бура — село, Балхаський район, Алматинська область

Бура — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Бура — село, Калганський район, Забайкальський край

Бура — назва села Лазарівка Сімферопольського району Автономної Республіки Крим до 1948 року